

Carriera 
Venne selezionato dai Dallas Mavericks al secondo giro del Draft NBA 1983 (30ª scelta assoluta).

Con gli  disputò i Campionati mondiali del 1982.

Palmarès
 Migliore nella percentuale di tiro NBA (1990)

Collegamenti esterni